ECI puede referirse a:
ECI Emergencias Cardíacas Integrales (ECI), empresa de emergencias médicas en  Mendoza, Argentina.
Escuela Colombiana de Ingeniería (ECI), Universidad ubicada en Bogotá, Colombia.
Enhanced Cartridge Interface (ECI)
Acrónimo de El Corte Inglés, empresa española de grandes almacenes.